Община Каолиново е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината е разположена в северната част на област Шумен. С площта си от 293,535 km2 е 5-а по големина сред 10-те общините на областта, което съставлява 8,66% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на изток – община Никола Козлево;
 на юг – община Нови пазар и община Шумен;
 на югозапад – община Венец;
 на запад – община Самуил община Исперих, област Разград;
 на север – община Дулово, област Силистра;
 на североизток – община Тервел, област Добрич.

Природни ресурси

Релеф 
Релефът на общината е хълмист, като територията ѝ попада в централните части на Източната Дунавска равнина.

Община Каолиново заема източните части на Лудогорското плато с надморска височина между 200 и 400 m. В най-южната част на общината, в землището на село Лиси връх попада северния стръмен склон на Войводското плато. В него, на границата с община Нови пазар се намира най-високата точка на общината 447,4 m.

Минималната височина на община Каолиново се намира в северната ѝ част, на границата с община Дулово, в коритото на река Канагьол – 181 m н.в.

Води 
В най-южната част на общината, северно от село Лиси връх преминава вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. Основна водна артерия е река Канагьол, която протича през нея с горното си течение и, която се влива като суходолие в река Дунав на румънска територия. Тя протича през средата на общината в североизточна посока в каньоновидна долина, дълбоко всечена в аптските варовици и льосовата покривка на Лудогорието. След град Каолиново Канагьол окончателно пресъхва и от там нататък до устието си продължава като суходолие, в което само при поройни дъждове се появява водоток.

През село Лиси връх протича малка част от горното течение на Крива река, ляв приток на Провадийска река.

Населени места 

Общината се състои от 16 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Административно-териториални промени 
 Указ № 192/обн. 21.04.1923 г. – признава н.м. Карабаш махле (от с. Сенебир) за отделно населено място – с. Омарчево;
 МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува м. Ахлар на м. Лападец;
 – преименува с. Сакар тепе на с. Лиси връх;
 МЗ № 3072/обн. 11.09.1934 г. – преименува с. Шарвъ (Шарвии) на с. Браничево;
 – преименува с. Махмузлии на с. Тодор Икономов;
 МЗ № 3225/обн. 21.09.1934 г. – преименува с. Сенебир (Сенибир) на с. Сини вир;
 МЗ № 3775/обн. 07.12.1934 г. – преименува м. Джерджии на м. Билярци;
 – преименува с. Шумну Бохчалар на с. Божидар;
 – преименува с. Силистра Бохчалар на с. Боймир;
 – преименува с. Даулджилар на с. Гусла;
 – преименува с. Дойранлар на с. Дойранци;
 – преименува с. Чобан Насуф на с. Загориче;
 – преименува с. Долина на с. Колаково (Кулаково);
 – преименува с. Язла на с. Лятно;
 – преименува с. Юсуф ханлар на с. Пристое;
 – преименува с. Ембие Солак (Солак) на с. Свети Горазд;
 – преименува с. Ембие Скендер на с. Свети Климент;
 – преименува с. Ембие сакаллъ на с. Свети Наум;
 – преименува с. Салтъклар на с. Средковец;
 – преименува с. Чуфалар на с. Тъкач;
 МЗ № 1966/обн. 16.11.1935 г. – възстановява старото име на с. Колаково (Кулаково) на с. Долина;
 Указ № 45/обн. 08.02.1950 г. – преименува с. Свети Наум на с. Наум;
 Указ № 567/обн. 31.10.1950 г. – преименува с. Божидар на с. Каолиново;
 Указ № 356/обн. 07.12.1954 г. – обединява селата Свети Горазд и Свети Климент в едно ново населено място – с. Климент;
 Указ № 582/обн. 29.12.1959 г. – заличава махалите Билярци, Есе и Лападец и ги присъединява като квартали на с. Сини вир;
 Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – осъвременява името на с. Тодор Икономов на с. Тодор Икономово;
 Указ № 757/обн. 08.05.1971 г. – заличава с. Боймир и го присъединява като квартал на с. Каолиново;
 Указ № 1942/обн. 17.09.1971 г. – заличава селата кус, Пристое и Тодор Икономово и ги присъединява като квартали на с. Каолиново;
 – признава с. Каолиново за гр. Каолиново;
 Указ № 2294/обн. 26.12.1978 г. – отделя кварталите Пристое и Тодор Икономово от гр. Каолиново и ги възстановява като отделни населени места – с. Пристое и с. Тодор Икономово.

Население 

Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Транспорт 
През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 64 km:
 участък от 16,6 km от Републикански път I-7 (от km 59,1 до km 75,7);
 участък от 12 km от Републикански път III-701 (от km 12,2 до km 24,2);
 началният участък от 3,7 km от Републикански път III-702 (от km 0 до km 3,7);
 началният участък от 19,3 km от Републикански път III-7003 (от km 0 до km 19,3);
 последният участък от 12,4 km от Републикански път III-7005 (от km 3,6 до km 16,0).

Топографска карта

Източници

Външни препратки